Gai Senti, anomenat per alguns autors Gai Senti Saturní, propretor romà de Macedònia cap a l'any 90 aC
 Gai Senti Saturní, cònsol el 19 aC
 Gai Senti Saturní, cònsol l'any 4